Adoxàcia o Adoxàcies (Adoxaceae) és una família de plantes amb flors de l'ordre de les Dipsacals.

Particularitats 
Els gèneres del saüc (Sambucus) i del marfull (Viburnum) formaven part abans de la família de les Caprifoliàcies. El gènere Sinadoxa conté només una espècie amenaçada endèmica de la regió de Hengduan Shan a l'extrem sud de la Xina.

Gèneres 
Conté 7 gèneres amb entre 150 i 200 espècies.
 Adoxa 
 Sambucus
 Sinadoxa
 Viburnum

Referències

Enllaços externs 
 Adoxaceae de Mongolia - FloraGREIF